Das Derby City Classic 2017 war ein Poolbillardturnier, das vom 20. bis 28. Januar 2017 im Horseshoe Southern Indiana in Elizabeth, Indiana, in den USA stattfand. Es war die 19. Austragung des Turniers. Ausgespielt wurden Wettbewerbe in den Disziplinen 9-Ball, 10-Ball, 14/1 endlos, Bank Pool und One Pocket.

Die Gesamtwertung (Master of the Table) gewann der Philippiner Dennis Orcollo, der sich im Finale des 9-Ball-Wettbewerbs mit 9:3 gegen Shane van Boening durchsetzte und beim One-Pocket-Wettbewerb Dritter wurde.

Wettbewerbe

Bigfoot 10-Ball-Challenge 
Die Diamond Bigfoot 10-Ball-Challenge fand vom 20. bis 24. Januar statt. Gespielt wurde die Disziplin 10-Ball auf einem 10-Fuß-Poolbillardtisch.

Weblinks 
 Derby City Classic 2017 bei azbilliards.com
 Derby City Classic 2017 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017